Джамаль хазрат Гарифуллин — ( , ,  , в миру Гарифуллин Артем Сиреневич ; 28 июня 1988 г., род. в д. Квитлинбург, Магдебург, Германия) — Полномочный представитель Духовного управления мусульман Российской Федерации в Приморском Крае.

Биография

Обучение 
Начальное религиозное знание медресе — «Нуруль Ислам» г. Октябрьский.

Окончил медресе в г. Стамбул по направлениям «Фикх аль-Ханафий» (Исламское право Ханафитского толка).

Окончил медресе Хафизов г. Стамбул.

Высшее религиозное образование — окончил Российский Исламский Университет г. Уфа.

Высшее светское образование — окончил Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.

В 2011 году окончил институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ГОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы».

С 2009 года преподаватель в медресе «Биляр» г. Ульяновск.

В 2010 году назначен имам-мударрисом (преподавателем основ Ислама) в мечети «Булгар» г. Чебоксары.

2012 год — Имам Мухтасиб Чебоксарского мухтасибата.

2013 г. Преподаватель шариатских наук в РИУ г. Уфа., параллельно имам-хатыб мечети ММРО Махалля № 2043 санатория Юматово Уфимского района РБ.

2014 года ректор медресе «Биляр» г. Ульяновск.

В августе 2015 года назначен Имам-Хатыбом на остров Сахалин.

С 2016 года Имам-Мухтасиб Сахалинской области.

С 2017 года первый заместитель муфтия Дальнего Востока.

В 2019 году распоряжением Президента Республики Татарстан за вклад в развитие духовно-нравственных традиций, укрепление мира и межконфессионального согласия объявлен Благодарностью Президента Республики Татарстан.

С 2020 года Полномочный представитель Духовного управления мусульман Российской Федерации в Приморском крае.

Магистрант БГПУ им. Акмуллы.

Семья 
 Сын и две дочери

См. также 
 Гарифуллин, Ахмад Хазрат

Примечания

Ссылки 
 Мнение гостей / Джамаль хазрат Гарифуллин
 Новости

Родившиеся в Германии
Персоналии:Ислам в России